Колашинци могу бити:

 Колашинци, становници града Колашина у Црној Гори
 Колашинци, становници долине Ибра од Рибарића до Косовске Митровице, која се зове и Ибарски Колашин